Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2017/18 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2017/18 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kadergröße ist nicht beschränkt. Während Cheddleton und Spirit of Atticus mit je 12 eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei Oxford 23 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 241 Spieler zum Einsatz, von denen 41 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Romain Édouard (Guildford) mit 10,5 Punkten aus 11 Partien, je 9,5 Punkte aus 11 Partien erreichten seine Teamkollegen Matthew Sadler und Jean-Pierre Le Roux sowie Tamás Fodor (Cheddleton). Mit Robin van Kampen, Sébastien Mazé, Alex Golding, Roger Emerson, Russell Granat (alle Guildford), Vojtěch Plát (White Rose Chess), Lawrence Cooper, Adam Taylor (beide Wood Green Hilsmark Kingfisher), Terry Chapman (Barbican), Ben Edgell (West is Best) erreichten zehn Spieler 100 %, von diesen spielte Golding vier Partien, van Kampen, Mazé und Plát je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes, bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) in Klammern angegeben
 Nation: Nationalität zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; ARM = Armenien, AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CHI = Chile, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FID = FIDE, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISL = Island, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MRI = Mauritius, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SGP = Singapur, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Guildford A&DC I. Mannschaft

Cheddleton and Leek Chess Club

White Rose Chess

Guildford A&DC II. Mannschaft

Wood Green Hilsmark Kingfisher

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Grantham Sharks

Oxford

3Cs

Blackthorne Russia

West is Best

Alba

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Spirit of Atticus

The ADs

Cambridge University

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Anna York-Andersen heißt seit der Saison 2019/20 Anna York-Weaving.
 Iwan Tscheparinow, Ketewan Arachamia-Grant und Iga Jasinska haben keine Ranglistennummer.
 Insgesamt 14 Spieler der Vereine Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.

Weblinks 
 Ergebnisse Pool A bei der 4NCL (englisch)
 Ergebnisse Pool B bei der 4NCL (englisch)
 Ergebnisse Championship Pool bei der 4NCL (englisch)
 Ergebnisse Demotion Pool bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (Version vom 30. April 2018 im Internet Archive, englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2017
Schach 2018